Cut the Cake (album) - album van Average White Band
 Cut the Cake (single) - single van Average White Band